Меленское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в Стародубском районе Брянской области Российской Федерации.

Административный центр — село Меленск.

1 августа 2020 года упразднено в результате преобразования Стародубского района и городского округа Стародуба в Стародубский муниципальный округ.

История 
Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Меленского и Новосельского сельсоветов.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Брянской области от 9 марта 2005 года № 3-З «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Законом Брянской области от 8 мая 2019 года в Меленское сельское поселение было включено упразднённое Гарцевское сельское поселение.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Стародубского района
Упразднённые сельские поселения Брянской области
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году